Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных пар () — ежегодное соревнование норвежских смешанных пар (в команде один мужчина и одна женщина; ) по кёрлингу. Проводится с ?? года. Организатором является  ().

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Норвегию на международной арене как смешанная парная сборная Норвегии.

Годы и команды-призёры 

(составы, а также позиции серебряных и бронзовых призёров будут постепенно пополняться с сайта Ассоциации кёрлинга Норвегии (curling.no), из других источников и из веб-архива; если по ранним годам узнать призёров не будет возможности, таблица будет разбита на две: вверху — только чемпионы тех ранних лет, ниже — эта, по годам, где известны хотя бы серебряные призёры)

Примечания

Ссылки 
 Чемпионы Норвегии по кёрлингу (муж.: 1957-2016, жен.: 1979-2015; указаны только скипы) | curling – Norgesmestere – Store norske leksikon

См. также 
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных команд

 
Норвегия